Toots steht für:
 Toots & the Maytals, ein jamaikanisches Vokal-Trio
 The Toots, die Reste eines großen Long Barrows
 (13079) Toots, ein Asteroid des Hauptgürtels